Zverev je příjmení ruského původu:
 Alexej Semjonovič Zverev – sovětský meteorolog
 Alexander Zverev (* 1997) – německý tenista
 Alexandr Zverev (starší) (* 1960) – ruský tenista
 Mischa Zverev (* 1987) – německý tenista
 
Zvereva
 Jellina Zverevová (* 1960) – běloruská atletka